Porto Belo - município brasileiro do estado de Santa Catarina
Porto Belo (Canoas) - bairro do município de Canos, Brasil
Porto Belo (São Roque do Pico) - instalação portuária portuguesa, localizada no concelho de São Roque do Pico
Portobelo - cidade portuária panamenha, situado na província de Cólon

Desambiguação